City of Adelaide (schip, 1920)
 City of Adelaide (gebied)